Mambro ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Di Mambro (1924–1994), Mit-Begründer der Sonnentempler
 Francesca Mambro (* 1959), italienisches Mitglied der Nuclei Armati Rivoluzionari